Der Name Dolly wurde bislang für sieben tropische Wirbelstürme im Atlantik, im Golf von Mexiko und in der Karibik verwendet:
Hurrikan Dolly, ein starker Sturm, der auf Bermuda wenige Schäden anrichtete, siehe Atlantische Hurrikansaison 1953
Hurrikan Dolly, ein Sturm der weit von Land blieb, siehe Atlantische Hurrikansaison 1954
Hurrikan Dolly, der an der Ostküste entlangzog, ohne die Küste zu überqueren, siehe Atlantische Hurrikansaison 1968
Tropischer Sturm Dolly, ein schwacher Sturm, der auf See blieb, siehe Atlantische Hurrikansaison 1974
Hurrikan Dolly (1996), der in Mexiko 14 Personen tötete
Tropischer Sturm Dolly (2002), ein Sturm der sich in Westafrika bildete und nie Land gefährdete
Hurrikan Dolly (2008), ein Kategorie-2-Hurrikan, der große Schäden in Texas und Mexiko verursachte.
Tropischer Sturm Dolly (2014), ein tropischer Sturm, der in Mexiko auf Land traf, siehe Atlantische Hurrikansaison 2014
Tropischer Sturm Dolly (2020), ein tropischer Sturm, der auf dem Atlantik blieb, ohne auf Land zu treffen, siehe Atlantische Hurrikansaison 2020